Agostino Coletto – ciclista su strada italiano
 Angelo Coletto – ciclista su strada italiano
 Giovanni Coletto – presbitero, scrittore e storiografo italiano
 Luca Coletto – politico italiano